Vrchol obvykle označuje nejvyšší bod.

 vrchol (topografie) jako bod v krajině, jehož všechny sousední body jsou níže, například nejvyšší bod hory
 vrchol (geometrie) – vrchol úhlu, mnohoúhelníku nebo tělesa v geometrii
 vrchol lomené čáry
 vrchol (graf) - vrchol grafu v teorii grafů
 vrchol křivky v diferenciální geometrii
 ropný vrchol v ekonomii

Externí odkazy